Нупцзе (, ) — вершина в районе Кхумбу, хребет Махалангур-Химал, Непал. Она расположена в двух километрах к западу-юго-западу от высшей точки — горы Джомолунгма. По-тибетски Нупцзе означает «Западный пик», так как он является западным сегментом массива Лхоцзе-Нупцзе.

В гребне массива Нупцзе, протянувшегося с востока на запад, выделяют семь вершин:

Главная вершина массива пик Нупцзе I был покорён 16 мая 1961 года Деннисом Дэвисом (Dennis Davis) и шерпой Таши, участниками британской экспедиции. Спустя 30-40 лет Нупцзе вновь привлекла внимание альпинистов своими труднопроходимыми западными, южными и северными стенами.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гималаи
Горы Непала